Alkymisten er navnet på flere ting:
 Alkymisten (roman) – En roman af Paulo Coelho
 Alkymisten – En Jumbobog
 Alkymisten (film) – dansk kortfilm fra 2013 instrueret af Teis Syvsig

Se også:
 Alkymisten - den udødelige Nicholas Flamels hemmeligheder – En roman af Michael Scott